Reugny puede referirse a: 

 Reugny, comuna francesa situada en Allier.
 Reugny, comuna francesa situada en Indre y Loira.